Robben steht für:

 Robben, eine Tiergruppe
 eine Fortbewegungsart, siehe Kriechen
 Robben Island, ehemalige Gefängnisinsel vor der Atlantikküste Südafrikas

Robben ist der Familienname folgender Personen:
 Arjen Robben (* 1984), niederländischer Fußballspieler
 Bernhard Robben (* 1955), deutscher Übersetzer und Moderator
 Jaap Robben (* 1984), niederländischer Buch- und Theaterautor
 Jens Robben (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Jolanda Bombis-Robben (* 1984), niederländische Handballspielerin
 Miranda Schmidt-Robben (* 1986), niederländische Handballspielerin

Siehe auch:
 Robbe (Begriffsklärung)
 Roben